Stati Uniti d'America
Lenox – città della contea di Cook, Georgia
Lenox – città della contea di Taylor, Iowa
Lenox – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
Lenox – township della contea di Macomb, Michigan
Lenox – città della contea di Madison, New York
Lenox – township della contea di Susquehanna, Pennsylvania